Vassy puede referirse a:

 Vassy, comuna francesa situada en Calvados; 
 Vassy, comuna francesa situada en Yonne; o
 Vassy, cantante australiana de pop.